«Долгое прощание» () — короткометражный художественный фильм режиссёра Энейла Кария, премьера которого состоялась в 2020 году. Главные роли в нём сыграли Риз Ахмед, Хуссина Раджа, Джавед Хашми. Картина получила премию «Оскар» 2022 года в номинации «Лучший короткометражный фильм».

В ролях 
 Риз Ахмед
 Хуссина Раджа
 Джавед Хашми

Примечания 

Короткометражные фильмы 2020-х годов